Naughton steht für:

 Naughton (Ontario), Kanada
 Naughton (Suffolk), England

Naughton ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Naughton (1910–1992), irisch-britischer Autor
 Bobby Naughton (1944–2022), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Carl Naughton (* 1970), deutsch-englischer Sach- und Fachbuchautor, Schauspieler, Dozent und Vortragsredner
 Christina und Michelle Naughton (* 1988), US-amerikanisches Klavierduo
 David Naughton (* 1951), US-amerikanischer Schauspieler und Sänger
 Hollie Naughton (* 1994), kanadische Squashspielerin
 James Naughton (* 1945), US-amerikanischer Schauspieler
 Katie Naughton (* 1994), US-amerikanische Fußballspielerin
 Kyle Naughton (* 1988), englischer Fußballspieler
 Naturi Naughton (* 1984), US-amerikanische Sängerin